Чези (, полное имя Эржебет Чези ) — венгерская певица. Родилась 9 октября 1979 в городе Мезёкёвешд, Венгрия.
8 февраля 2008 была выбрана представлять Венгрию на Евровидении в Белграде с песней Candlelight.

Дискография

Альбомы 
 9 ноября 2007 — «Szívverés» (# 9 )
 15 сентября 2009 — «Csak egy nő»

Синглы 
 «Szívverés»/«Candlelight» (Szívverés)
 «Általad vagyok» (Szívverés) (# 24 )
 «Csak egy nő» (Csak egy nő)

Примечания

См. также 
 Венгрия на конкурсе песни Евровидение 2008

Ссылки 
 csezy.hu — Официальный сайт певицы
 Официальный сайт Евровидения

Певцы и певицы Венгрии
Участники «Евровидения-2008»
Представители Венгрии на «Евровидении»